Mike István (1912–1993) Kossuth-díjas földműves, gazdasági vezető
 Mike István (1919–?) labdarúgó-játékvezető
 Mike István (1924–1994) válogatott labdarúgó